Услар (город)
 Услар, Пётр Карлович (1816—1875) — барон, российский военный инженер (генерал-майор), лингвист, один из крупнейших кавказоведов XIX века
 Услар Пьетри, Артуро — венесуэльский писатель, критик, социолог XX века